«Королевский размер» () — мюзикл французского режиссёра Патрика Морена о романтических отношениях трёх парней, решивших жить втроём одной семьёй.

Сюжет 
Молодой француз Габриэль получил месячный грант и приехал из Лиона в Париж, чтобы изучать политику. На дискотеке он знакомится с парой гомосексуалов Винсентом и Николя, которые уже десять лет живут вместе. И теперь они решают жить втроём. Им приходится противостоять моральному неодобрению со стороны друзей и ревнивой сестры. Кроме того есть ещё одна проблема: кровать для троих стала слишком мала и они покупают огромный «кинг сайз».

В ролях

Релиз 
Фильм участвовал в программах следующих фестивалей:

 Фестиваль «Image et Nation» в Монреале, 2007
 Гей-фестиваль в Амстердаме, 2007
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Брюсселе, 2008
 Кинофестиваль «Mardi Gras» в Сиднее, 2008
 ЛГБТ-кинофестиваль в Нью-Йорке, 2008

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные фильмы Франции
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности